Таборинка — река в Свердловской области России.

Длина — 137 км, площадь водосборного бассейна — 1390 км².

Берёт начало из болота на западе Таборинского района. Протекает в восточном направлении. Впадает в реку Тавду в 369 км от её устья по правому берегу.

На реке расположены село Таборы и деревня Антоновка.

Ширина реки в нижнем течении — 15—30 м, глубина — 1,2—1,5 м, скорость течения — 0,3—0,4 м/с. По данным наблюдений с 1949 по 1978 год среднегодовой расход воды в 34 км от устья составляет 4,18 м³/с, наибольший расход приходится на май, наименьший — на март:

Притоки 
(указано расстояние от устья)
 Шишинка (пр)
 35 км: Утья (пр)
 68 км: Чонга (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России и геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:

 Бассейновый округ — Иртышский
 Речной бассейн — Иртыш
 Речной подбассейн — Тобол
 Водохозяйственный участок — Тавда от истока до устья, без реки Сосьвы от истока до водомерного поста деревни Морозково

Примечания 

Притоки Тавды
Реки Таборинского района